Данный список содержит 511 горных вершин Техаса, абсолютная высота которых составляет более 1000 метров, информация о которых содержится в информационной системе географических названий США ().

Вершины высотой более 2000 метров

Вершины высотой более 1500 метров

Вершины высотой более 1000 метров

Примечания 

Горы
Техас